

Media
 Avatar (film), een film van James Cameron uit 2009
 Avatar: Music from the Motion Picture, de soundtrack van de film
 Avatar: The Way of Water, een film uit 2022 en vervolg op de film uit 2009
 Avatar: De Legende van Aang, een Amerikaanse animatieserie uit 2005 van de televisiezender Nickelodeon
 The Last Airbender, een film uit 2010 gebaseerd op de televisieserie Avatar: De Legende van Aang
 Avatar: The Last Airbender (2020), liveaction remake serie van de animatieserie uit 2005
 Avatar: De Legende van Korra, een spin-off animatieserie van de originele Amerikaanse serie uit 2012
 Avatar: The Legend of Aang (computerspel), een computerspel gebaseerd op de animatieserie
 Avatar: De Legende van Aang (stripserie), een Amerikaanse fantastische roman binnen dezelfde wereld
 Avatar, The Last Airbender: The Rise of Kyoshi, een roman die het verhaal van de geanimeerde televisieseries voorafgaat
 Avatar (Charmed), magische wezens uit de Amerikaanse televisieserie Charmed

Overig
 Avatar (computer), een zelfgekozen gebruikersafbeelding op websites of in videospellen
 Avatar (band), een metalband uit Zweden
 Avatar-beweging, een Amerikaans bedrijf dat cursussen aanbiedt en verspreidt
 Avatar (hindoeïsme), een begrip uit het Hindoeïsme, het betekent letterlijk de neerdalende, ofwel de wedergeborene, de incarnatie